{{Сингл
| Название     = Stereo Hearts
| Обложка      = Gym Class Heroes - Stereo Hearts.jpg
| Исполнитель  = Gym Class Heroes при участии Адама Левина
| Альбом       = The Papercut Chronicles II
| Дата выпуска = 14 июня 2011
| Формат       = цифровая дистрибуция,
| Дата записи  = 2011
| Жанр         = альтернативный хип-хоп
| Композиторы  = 
| Длительность = 3:31
| Лейбл        = Fueled By Ramen
| Авторы песни = Трэвис Маккой, Адам Левин, Бенни Бланко, Аммар Малик, RoboPop.

Отзывы 
Директор MTV Дженна Халли Рубинштейн похвалила Gym Class Heroes за их направление стиля в песне «Stereo Hearts», написав, что оно «более легкого и плавного стиля, чем мы привыкли».

Чарты и сертификаты

Места в чартах

Сертификаты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2011 года
Песни на английском языке